Gleitflieger steht für:
 eine ökologische Nische, die rezent und prähistorisch von verschiedenen Landwirbeltieren besetzt wird bzw. wurde, u. a. von
 Riesengleitern (Dermoptera, Höhere Säugetiere)
 Gleithörnchen (Pteromyini, Nagetiere, Höhere Säugetiere)
 Gleitbeutlern (Petauridae, Beuteltiere)
 Flugdrachen (Draco, Schuppenkriechtiere)
 † Microraptor (Dromaeosauridae, Dinosaurier)
 † Sharovipteryx (Prolacertiformes)
 † Coelurosauravus (basale Diapsiden)
 eine spezielle Form der Flügelfrucht
 ein Segelflugzeug

Siehe auch:
 Gleitflug